Stern von Bethlehem steht für:

 Stern von Bethlehem, eine Pflanzenart, siehe Dolden-Milchstern
 Stern von Betlehem, eine Himmelserscheinung, von der in der Bibel berichtet wird
 Der Stern von Bethlehem, verschiedene musikalische Werke zur Geburtsgeschichte Jesu

Siehe auch:
 Stern über Bethlehem, ein Lied